Georg Schicht ist der Name folgender Personen:

* Georg Schicht (Unternehmer, 1820) (1820–1887) österreichischer Unternehmer 
 Georg Schicht (Unternehmer, 1849) (1849–1913), österreichischer Unternehmer
 Georg Schicht (Unternehmer, 1884) (1884–1961), österreichischer Unternehmer 
 Georg Schicht (Unternehmer, 1889) (1889–1959), österreichischer Unternehmer